Als Gespenstfledermaus werden zwei nicht miteinander verwandte Gattungen der Fledermäuse bezeichnet, der Name rührt vom weißen oder hellen Fell her:
 Amerikanische Gespenstfledermäuse (Diclidurus) aus der Familie der Glattnasen-Freischwänze (Emballonuridae)
 Australische Gespenstfledermaus (Macroderma) aus der Familie der Großblattnasen (Megadermatidae)